Фантик:
 Фантик — народное название обертки, которая служит для заворачивания конфет.
 Фантик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», артист.
 Фантик. Первобытная сказка — мультипликационный фильм Ефима Гамбурга.